Transport intermodal (o transportació intermodal) implica l'ús de més d'un mode de transport per un viatge. Vegeu:

 Transport intermodal de passatgers
 Transport intermodal de mercaderies